Ein Überzieher bezeichnet
die direkte Übersetzung von Pullover
einen Herrenmantel
umgangssprachlich ein Kondom
eine seemännische Bekleidung, die Munkejacke, siehe Liste seemännischer Fachwörter (A bis M)#M

Siehe auch: